Mereau eller Méreau kan syfta på följande:

 Sophie Mereau – en tysk författare (1770–1806)

Geografi

Frankrike 

 Méreau, Cher, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire,